Вера Марта Виницки де Шпинадель ( , 22 августа 1929 года, Буэнос-Айрес, Аргентина — 26 января 2017 года, там же) — математик; профессор-консультант математики в Университете Буэнос-Айреса; директор Центра математики и дизайна (MAyDI); директор Лаборатории математики и дизайна Факультета архитектуры, дизайна и градостроительства Университета Буэнос-Айреса; президент Международной ассоциации математики и дизайна с 1998, которая дважды в год выпускает Журнал математики и дизайна;
основные труды по геометрическим фракталам и применению математики в архитектуре и дизайне; её работы в области «металлических средних», развивающие классическое понятие золотого сечения, получили широкое международное признание.

Книги 
 «From the Golden Mean to Chaos», Editorial Nueva Librería, Buenos Aires, Argentina, ISBN 950-43-9329-1, 1998.
 «The Metallic Means and Design», Nexus II: Architecture and Mathematics. Editora: Kim Williams. Edizioni dell’Erba, ISBN 88-86888-13-9, 1998.
 «Del Número de Oro al Caos». Editorial Nobuko S. A., ISBN 987-43-5890-4, 2003.
 «Geometría Fractal», en colaboración con Jorge G. Perera y Jorge H. Perera, con un CD de gráficos. Editorial Nobuko S. A., ISBN 987-1135-20-3, 2003.
 «From the Golden Mean to Chaos», Editorial Nobuko S. A., ISBN 987-1135-48-3, 2004.
 «Geometría Fractal», jointly with Jorge G. Perera & Jorge H. Perera, Editorial Nueva Librería, 2nd edition, ISBN 978-987-1104-45-1, 2007.

Статьи 
 «Sistemas Estructurados y Creatividad», opening conference at the International Mathematics & Design Conference MyD-95, 23-27 October 1995, FADU, Buenos Aires, Argentina,. Proceedings ISBN 950-29-0363-3, 1996.
 «La familia de números metálicos en Diseño». Primer Seminario Nacional de Gráfica Digital, Sesión de Morfología y Matemática, FADU, UBA, 11-13 Junio de 1997. Volumen II, ISBN 950-25-0424-9.
 «On Characterization of the Onset to Chaos», Chaos, Solitons and Fractals, 8, No. 10, pp. 1631—1643, 1997.
 «New Smarandache sequences», Proceedings of the First International Conference on Smarandache type Notions in Number Theory, ed. C. Dumitrescu & V. Seleacu, University of Craiova, 21-24 August 1997, American Research Press, Lupton, ISBN 1-879585-58-8, 1997, pp. 81-116.
 «Una nueva familia de números», Anales de la Sociedad Científica Argentina, vol. 228, Nro. 1, pp. 101—107, 1998.
 «Triangulature in Andrea Palladio», Nexus Network Journal, Architecture and Mathematics on line
 «A new family of irrational numbers with curious properties», Humanistic Mathematics Network Journal, Issue # 19, pp. 33-37, ISSN 1065-8297, March 1999.
 «The Metallic Means family and multifractal spectra», Nonlinear Analysis 36, pp. 721—745, 1999.
 «The Golden Mean and its many relatives», First Interdisciplinary Conference of The International Society of the Arts, Mathematics and Architecture ISAMA 99, San Sebastián, Spain, 7-11 June 1999. Editors: Nathaniel A. Friedman and Javier Barrallo. ISBN 84-930669-0-7, pp. 453—460.
 «The family of Metallic Means», Visual Mathematics, vol. I, Nro. 3, 1999
 «The family of Metallic Means», Symmetry: Culture and Science. The Quarterly International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry (ISIS-Symmetry), vol. 10, Numbers 3-4, pp. 317—338, 1999.
 «The Metallic Means family and Renormalization Group Techniques», Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Suppl. 1, 2000, pp. S194-S209.
 «Fracciones continuas y la teoría de las proporciones de Palladio», ICVA Primer Congreso Virtual de Arquitectura, 1 December 1999 to 31 January 2000
 «Half-regular Continued Fraction Expansions and Design», Journal of Mathematics & Design, vol. 1, No. 1, March 2001.
 «Continued Fraction Expansions and Design», The Proceedings of Mathematics & Design 2001, The Third International Conference, July 3-5, 2001, The School of Architecture & Building, The School of Computing & Mathematics, Университет Дикина, Geelong, Австралия, ISBN 0-7300-2526-8.
 «Geometric representation of purely periodic Metallic Means», en colaboración con Martín L. Benarroch, Walter L. Geler and Stella M. Sirianni, Journal of Mathematics & Design, vol. 1, No. 2, Summer 2001, ISSN 1515-7881.
 «The metallic means family and forbidden symmetries», International Mathematical Journal, vol. 2, No. 3, pp. 279—288, 2002.
 «The Set of Silver Integers», Journal of Mathematics & Design, vol. 2, No. 1, 2002.
 «Symmetry Groups in Mathematics, Architecture and Art», Special issue of the papers presented at the Matomium Euro-Workshop 2002. Edited by the Department of Architecture Sint-Lucas, Bruselas, Bélgica. Symmetry: Art and Science, vol. 2 (new series), No. 1-4, pp. 385—403, 2002, ISSN 1447-607X
 «Geometría Fractal y Geometría Euclidiana», Revista de Educación y Pedagogía, Medellín, Colombia, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, vol. XV, Nro. 35, pp. 83-93, Enero-Abril 2003, ISSN 0121-7593.
 «Number theory and Art», ISAMA-Bridges 2003. Conference Proceedings of Meeting Alhambra, University of Granada, Granada, España. Editors: Javier Barrallo, Nathaniel Friedman, Reza Sarhangi, Carlo Séquin, José Martínez and Juan A. Maldonado. ISBN 84-930669-1-5. pp. 415—423, 2003.
 «La familia de Números Metálicos», Cuadernos del Cimbage, Instituto de Investigaciones en Estadística y Matemática Actuarial, Facultad de Ciencias Económicas, UBA, No. 6, pp. 17-45, ISSN 1666-5112, May 2004.
 «Generalized Silver Means Subfamily», Journal of Mathematics & Design, vol. 6, No. 1, pp. 53-59, 2007. Editorial Nueva Librería ISBN 987-987-1104-52-9.
 «Orígenes Históricos del Número de Plata y sus Aplicaciones en Arquitectura», Journal of Mathematics & Design, vol. 6, No. 1, pp. 93-99, 2007. Editorial Nueva Librería ISBN 987-987-1104-52-9.
 «Conceptos fractales aplicados al Diseño», Actas del Primer Congreso Internacional de Matemáticas en Ingeniería y Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 30 Mayo al 1 de Junio 2007, pp. 137—146, ISBN 978-84-7493-381-9.
 «Aplicaciones de Geometría Fractal en el campo de la construcción», Actas del Primer Congreso Internacional de Matemáticas en Ingeniería y Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 30 Mayo al 1 de Junio 2007, pp. 215—220, ISBN 978-84-7493-381-9.
 «Espirales asociadas a los Números Metálicos», en colaboración con Antonia Redondo Buitrago, 5th Mathematics & Design International Conference, Blumenau, Brazil, 1-4 July 2007, ISBN 978-85-7114-175-4.

Примечания

Ссылки 
 http://www.emis.de/journals/NNJ/EB-Spinadel.html
 https://web.archive.org/web/20150906111336/http://www.mathunion.org/fileadmin/templates/wim/images/VdeSpinadelLongVita.pdf
 Стахов А. П. «Металлические Пропорции» Веры Шпинадель — АКАДЕМИЯ ТРИНИТАРИЗМА 

Математики Аргентины
Архитекторы Аргентины
Дизайнеры Аргентины
Выпускники Университета Буэнос-Айреса